Maijaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maijaluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Maijaluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar